Brock kan syfta på:

 Brock University – ett universitet beläget i St. Catharines i Ontario
 Brock Motors – ett kortlivat företag grundat 1921 i Amherstberg i Ontario
 Brock (Pokémon) – en figur i världen om Pokémon
 Bråck – ett medicinskt tillstånd

Personer

Personer med efternamnet Brock
 Brock (efternamn) – flera personer
 Brock (adelssläkt) – dansk adelssläkt (även kallad Brok)

Personer med förnamnet Brock
 Brock Adams (1927–2004), amerikansk politiker
 Brock Chisholm (1896–1971), kanadensisk första världskrigetveteran och den första generalsekreteraren för Världshälsoorganisationen 
 Brock Gillespie (född 1983), professionell basketspelare
 Brock Yates (född 1933), chefredaktör för amerikanska motormagasinet Car and Driver

Geografi

Kanada 

 Brockville – en ort i Ontario
 Brock, Ontario – tätort i Ontario
 Brock, Saskatchewan – en by i västra Saskatchewan i Kanada

Se även 
 Brock Island – flera öar